SSN steht für:
 SafeSeaNet, ein europäisches maritimes Datennetzwerk
 Ship Submersible Nuclear, siehe Atomgetriebenes Jagd-U-Boot
 SSN (Roman), Roman (1996) von Tom Clancy
 Tom Clancy’s SSN, Computerspiel (1996)
 Social Security Number, siehe Ausweis (Vereinigte Staaten)#Sozialversicherungskarte
 Société Suisse de Nutrition, ein gemeinnütziger Verein
 Schutzmarke der 1844 in Breslau gegründeten Puppenmanufaktur Sigismund Schwerin
 Space Surveillance Network, siehe Space Surveillance System
 Stoom Stichting Nederland, ein Eisenbahnmuseum in Rotterdam
 Sunspot number, siehe Sonnenflecken-Relativzahl
 Super Sports Network, ein deutscher Sportfernsehsender
 Surgical Segment Navigator, ein Navigationssystem in der Chirurgie
 Sky Sports News und Sky Sport News – Sportnachrichensender der Sky Group

SS-N steht für:
 Surface to Surface, Naval, Nato-Code für sowjetische/russische Raketen, siehe NATO-Codename #Boden – Boden, seegestützt (surface to surface, naval)

ssn steht für:
 Waata (ISO-639-3-Code), Varietät von Oromo (Sprache), afroasiatische Sprache

Abkürzung